El apellido Rohmer puede referirse a:
 Éric Rohmer, seudónimo de Maurice Henri Joseph Schérer (1920-2010), intelectual francés;
 Sax Rohmer, seudónimo de Arthur Henry Sarsfield Ward (1883-1958), novelista inglés conocido por ser el creador del personaje Fu Manchú.